Bulić ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Bulić (* 1958), jugoslawischer Radrennfahrer
 Bruno Bulić (Künstler) (1903–1990), kroatischer Künstler
 Frane Bulić (1846–1934), jugoslawischer Archäologe und Historiker
 Jerko Bulić (* 1924), jugoslawischer Leichtathlet
 Mate Bulić (* 1957), kroatischer Sänger
 Rasim Bulić (* 2000), deutscher Fußballspieler